Бека́сницы  — семейство насекомых из подотряда короткоусых отряда двукрылых. Включает 756 видов в 47 родах

Описание 
Мухи размером от 2 до 20 мм. Хоботок короткий. Крылья с хорошо заметное птеростигмой. Брюшко удлинённое. Третий сегмент усика не подразделён на кольца, с концевой палочкой или щетинкой на верхней стороне.

Экология 
Имаго большинства видов питаются мелкими насекомыми или нектаром. Представители родов Bolbomyia и Symphoromyia — кровососы. Личинки развиваются в почве и являются хищниками. Личинки некоторых видов Ptiolina и Spania питаются мхами. Личинки рода Chrysopilus обитают в воде.

Палеонтология 
Относятся к числу древнейших Brachycera. Древнейшие представители (роды Gallia, Sinorhagio) известны с триаса, найдены во Франции Китае и Монголии. Возраст находок около .

Систематика 
В составе семейства следующие роды:

 Arthrocerinae Williston, 1887
 — Неарктика, Палеарктика
 Chrysopilinae Bezzi, 1903
 — Неарктика, Ориентальная область, Палеарктика, Афротропика, Неотропика
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  — Палеарктика
  — Филиппины
  — Филиппины

 Rhagioninae Latreille, 1802
 
  — Афротропика
  — Австралазия, Неотропика, Афротропика
  — Ориентальная область, Палеарктика
 
  — Неарктика, Палеарктика
  
  
  
  
 

 Spaniinae Frey, 1955
 — Ориентальная область, Неарктика, Неотропика
  — Неарктика, Палеарктика
  — Неарктика, Палеарктика
  — Неарктика, Палеарктика
  — Австралазия
  — Неарктика, Палеарктика
  
  
  
 inserte sedis
  — Сулавеси

Примечания 

 
Семейства насекомых